Mijn (delfstoffen), een plaats waar erts, steenkool of iets degrelijks wordt gedolven
 Mijn (explosief), een toestel dat ontploft als het wordt aangeraakt 
 het bezittelijk voornaamwoord van 'ik'

Zie ook 
 Veiling bij afslag of afmijning